Giesing bezeichnet:

 Giesing, eine ehemalige bayerische Landgemeinde, 1854 nach München eingemeindet 
 Obergiesing, ein Stadtteil von München und Teil des Stadtbezirks Obergiesing-Fasangarten
 Untergiesing, ein Stadtteil von München und Teil des Stadtbezirks Untergiesing-Harlaching

Giesing ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Giesing (* 1934), deutscher Theaterregisseur
 Erwin Giesing (1907–1977), deutscher HNO-Arzt und Begleitarzt Hitlers
 Georg Giesing (1942–2006), deutscher Sozialpädagoge und Schriftsteller